Michal Řepík (* 31. prosince 1988, Vlašim, Československo) je český hokejový útočník.

Hráčská kariéra

Osobní život 
Pochází z Vlašimi. Když hrál za Vancouver Giants, tak se seznámil se svou budoucí manželkou Sylvia Řepíkovou. V roce 2017 se jim narodil syn Sebastian Řepík.

Ocenění a úspěchy 
 2007 – CHL Memorial Cup All-Star Team (Vancouver Giants)
 2007 – Ed Chynoweth Trophy (Vancouver Giants)
 2011 – Zvolen do AHL All-Star Classic

Prvenství 
 Debut v NHL - 8. prosince 2012 (Ottawa Senators proti Florida Panthers)
 První gól v NHL - 8. prosince 2012 (Ottawa Senators proti Florida Panthers, brankáři Alex Auld)
 První asistence v NHL - 14. prosince 2013 (New York Islanders proti Florida Panthers)

Klubové statistiky 

| 2005-06
| Vancouver Giants
| WHL
| 69 || 24 || 28 || 52 || 55
| 14 || 3 || 3 || 6 || 19
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006-07
| Vancouver Giants
| WHL
| 56 || 24 || 31 || 55 || 56
| 22 || 10 || 16 || 26 || 24
|-
| 2007-08
| Vancouver Giants
| WHL
| 51 || 27 || 34 || 61 || 62
| 10 || 5 || 6 || 11 || 18
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2008-09
| Florida Panthers
| NHL
| 5 || 2 || 0 || 2 || 2
| - || - || - || - || -
|-
| 2008-09
| Rochester Americans
| AHL
| 75 || 19 || 30 || 49 || 58
| - || - || - || - || -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2009-10
| Florida Panthers
| NHL
| 19 || 3 || 2 || 5 || 6
| - || - || - || - || -
|-
| 2009-10
| Rochester Americans
| AHL
| 60 || 22 || 31 || 53 || 57
| 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2010-11
| Florida Panthers
| NHL
| 31 || 2 || 6 || 8 || 22
| - || - || - || - || -
|-
| 2010-11
| Rochester Americans
| AHL
| 53 || 11 || 34 || 45 || 38
| - || - || - || - || -
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2011-12
| Florida Panthers
| NHL
| 17 || 2 || 3 || 5 || 6
| - || - || - || - || -
|-
| 2011-12
| San Antonio Rampage
| AHL
| 55 || 14 || 21 || 35 || 51
| 4 || 1 || 3 || 4 || 6
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2012-13
| HC Lev Praha
| KHL
| 48 || 4 || 6 || 10 || 32
| 4 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2013-14
| HC Lev Praha
|KHL
| 51 || 8 || 4 || 12 || 32
| 22 || 4 || 6 || 10 || 22
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2014-15
| Pelicans Lahti
| SM-l
| 48||	9||	22||	31||	18
| — || — || — || — || —
|-
| 2015-16
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 40|| 18|| 17|| 35|| 32
| 14|| 10|| 4|| 14|| 16
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2016–17
| Traktor Čeljabinsk
| KHL
| 2 || 0 || 0 || 0 || 2
| - || - || - || - || -
|-
| 2016–17
| HC Sparta Praha
| ČHL
| 22 || 7 || 9 || 16 || 41
| 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2017–18
| HC Slovan Bratislava
| KHL
| 51	|| 12 || 11 || 23 || 14
| - || - || - || - || -
|-
| 2017–18
| HC Sparta Praha
| ČHL
| 7|| 3 || 3 || 6 || 6
| 3|| 0 || 2 || 2 || 0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2018–19
| HC Slovan Bratislava
| KHL
| 42	|| 10 ||11 ||21 || 18
| - || - || - || - || -
|-
| 2018–19
| HK Viťaz Moskevská oblast
| KHL
| 19|| 5 || 4 || 9 || 4
| 4	||0 || 0 || 0 ||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2019–20
| HC Sparta Praha
| ČHL
| 47 || 23 || 14 || 37 || 42
| -|| -|| -|| -|| 	-
|-
| 2020–21
| HC Sparta Praha
| ČHL
| 52|| 26|| 27|| 53|| 34
| 11|| 6|| 7|| 13|| 8
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2021–22
| HC Sparta Praha
| ČHL
| 48|| 24|| 18|| 42|| 24
| 16|| 4|| 5|| 9|| 8
|-
| 2022–23
| HC Sparta Praha
| ČHL
| || || || ||
| || || || ||
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem ve WHL
! 176 !! 75 !! 93 !! 168 !! 173
! 46 !! 18 !! 25 !! 43 !! 61
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v AHL
! 243 !! 66 !! 116 !! 182 !! 204
! 11 !! 2 !! 4 !! 6 !! 10
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v NHL
! 72 !! 9 !! 11 !! 20 !! 36
! - !! - !! - !! - !! -
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v KHL
! 212	!! 39 !! 36 !! 75 !! 102
! 26!! 5 !! 8 !! 13 !! 30
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
! 116!! 51 !! 43 !! 94 !! 121
! 21 !! 11 !! 7 !! 18 !! 18
|}

Reprezentace 

| 2005
| Česko 18
| MIH
| 5
| 2
| 0
| 2
| 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2007
| Česko 20
| MSJ
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| 2016
| Česko
| MS
| 8
| 2
| 2
| 4
| 16
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017
| Česko
| MS
| 8
| 3
| 2
| 5
| 4
|-
| 2018
| Česko
| OH
| 6
| 3
| 2
| 5
| 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018
| Česko
| MS
| 8
| 4
| 0
| 4
| 6
|-
| 2019
| Česko
| MS
| 10
| 4
| 3
| 7
| 2
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022
| Česko
| OH
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
! 11
! 2
! 0
! 2
! 4
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
! 44
! 16
! 9
! 25
! 28
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 
 
 
 Rozhovor s manželkou Michala Řepíka na www.hokej.cz

Čeští hokejoví útočníci
Čeští olympionici
Hráči Florida Panthers
Hokejisté Western Hockey League
Hráči Rochester Americans
Hráči San Antonio Rampage
Hokejisté SM-liigy
Hokejisté Nationalligy A
Hokejisté KHL
Hráči HC Liberec
Hráči HC Sparta Praha
Hokejisté HC Slovan Bratislava
Hokejisté Traktoru Čeljabinsk
Hokejisté EV Zug
Aktivní lední hokejisté
Sportovci z Vlašimi
Narození v roce 1988
Narození 31. prosince
Narození ve Vlašimi
Žijící lidé
Muži
Hráči draftovaní Floridou Panthers